Remigny (Aisne)
 Remigny (Saône-et-Loire)